BCR steht für
 Ball Closure Ring, eine Form des Piercingschmucks
 Banca Comercială Română, eine rumänische Großbank, seit 2005 in Mehrheitsbesitz der österreichischen Ersten Bank
 Bay City Rollers, eine schottische Popmusikgruppe
 B-Cell receptor, der B-Zell-Rezeptor eines B-Lymphozyts
 Binding Corporate Rules, unternehmensinterne Vorschriften, die – datenschutzrechtlich – den Datentransfer von personenbezogenen Daten ins Ausland innerhalb eines international tätigen Unternehmens ermöglichen
 Bow Crossing Range, der kürzeste Abstand, in dem ein anderes Schiff vor dem Bug des eigenen Schiffes den Kurs kreuzt
 Breakpoint Cluster Region, menschliches Gen
 British Columbia Railway
 Business Card Reader, eine Form der optischen Zeichenerkennung

bcr steht für:
 Babine (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der athapaskischen Sprachen

Abkürzung